Богуча́н: топоним тунгусо-манчжурского происхождения.

 Богучан — станция (населённый пункт) в Архаринском районе Амурской области.
 Богучан — станция Дальневосточной железной дороги.
 Богучан — горный хребет в Амурской области.
 Богучан — река в Амурской области.
 Богучан — река в Якутии.

Богучаны 
 Богучаны — село, административный центр Богучанского района Красноярского края.
 Богучаны — аэропорт в Красноярском крае.

См. также 
 Богучанская ГЭС
 Богучанский алюминиевый завод
 Богучанский район
 Богучанское водохранилище